Raja (peix), un gènere de peixos
 Raja (títol), un títol nobiliari indi